Finances:
 Transacció financera: acord, comunicació o moviment realitzat entre un comprador i un venedor, amb l'objectiu d'intercanviar un actiu per un pagament
 Informàtica:
 Transacció (informàtica): unitat de treball realitzada en un sistema gestor de bases de dades (o similar) contra una base de dades, i tractada de forma coherent i fiable, independent d'altres transaccions